VSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lugansk (Ucraina)